

Localidades

Saint-Firmin (Altos-Alpes)
Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Firmin (Nièvre)
Saint-Firmin (Saône-et-Loire)
Ou ainda:
Saint-Firmin-des-Bois
Saint-Firmin-des-Prés
Saint-Firmin-sur-Loire

Desambiguações de topônimos